El Planeta-Base Starkiller es un planeta ficticio de la saga de películas Star Wars que aparece en la  entrega Star Wars: Episodio VII - El Despertar de la Fuerza. Es un planeta helado, que sirve como destructor interplanetario para la Primera Orden. Su destrucción la causó Poe Dameron, piloto de la Resistencia, al encontrar un punto débil. La base estaba comandada por el general Hux. Es la evolución de las Estrellas de la Muerte y a menudo es comparada con la Estrella de la Muerte.

Descripción 
La Base Starkiller era un planeta helado boscoso de órbita móvil, que se encontraba en las Regiones Desconocidas. La Primera Orden, convirtió el planeta en una base de operaciones y lo utilizó para alojar una superarma gigantesca capaz de destruir sistemas estelares enteros. La superarma consumía soles como fuente de energía a través de un método que absorbía la luz solar de su superficie, y que se movería a un nuevo sistema estelar después del agotamiento de un sol en particular. La idea de utilizar un planeta entero como base surgió porque la Primera Orden pensaba que el imperio galáctico no logró poner orden en la galaxia porque no habían sido lo bastante ambiciosos y se conformaron con poca cosa. También se cree que el planeta donde se construyó la base starkiller era un antiguo planeta del cual en el pasado los Jedi recolectaban cristales Kyber que se usaban para hacer sables de luz.

Referencias

Planetas de Star Wars